Kobra 11 – Bomby na 92. kilometru (v německém originále:Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei: Bomben bei Kilometer 92) je německý akční film z roku 1996. Režisérem filmu je Leo Zahn. Hlavní role ve filmu ztvárnili Johannes Brandrup, Rainer Strecker, Almut Eggert, Günter Schubert a Uwe Büschken. Jedná se o pilotní film k seriálu Kobra 11

Reakce 
 aktuální k 16. červenci 2014

Film získal mezi diváky na největších filmových databázích spíše průměrné hodnocení.

 csfd.cz: 49 %
 imdb.com: 7,3 z 10
 fdb.cz: 69,7 %

Obsazení

Externí odkazy 
 
 
 

Kobra 11 – Bomby na 92. kilometru
Kobra 11 – Bomby na 92. kilometru
Kobra 11 – Bomby na 92. kilometru
Kobra 11 – Bomby na 92. kilometru
Kobra 11